Saint-Marcel – comune della Valle d'Aosta
 Saint-Marcel – comune francese nel dipartimento dell'Ain
 Saint-Marcel – comune francese nel dipartimento delle Ardenne
 Saint-Marcel – comune francese nel dipartimento dell'Eure
 Saint-Marcel – comune francese nel dipartimento dell'Indre
 Saint-Marcel – comune francese nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Saint-Marcel – comune francese nel dipartimento del Morbihan
 Saint-Marcel – comune francese nel dipartimento dell'Alta Saona
 Saint-Marcel – comune francese nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Marcel – comune francese nel dipartimento della Savoia
 Saint-Marcel – stazione della Metropolitana di Parigi
 Saint-Marcel – comune canadese nella provincia del Québec
 Saint-Marcel – stazione della Metropolitana di Parigi sulla linea 5
 Saint-Marcel – quartiere della città di Marsiglia